Cho Kwi-jea est un footballeur sud-coréen né le  à Kyoto. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Parcours d'entraineur 
 jan. 2012-2019 :  Shonan Bellmare

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur sud-coréen
Joueur du Kashiwa Reysol
Joueur des Urawa Red Diamonds
Joueur du Vissel Kobe
Naissance en janvier 1969
Naissance à Kyoto